Президентские выборы в Колумбии 2010 года прошли в два тура — 30 мая состоялся первый тур выборов, 20 июня прошёл второй тур.

В первом туре ни один кандидат не сумел набрать 50 % + 1 голос, и во второй тур вышли два кандидата — поддержанный нынешним президентом Альваро Урибе бывший министр национальной обороны и представитель крупной политической династии Хуан Мануэль Сантос, а также активист «зелёного» движения литовского происхождения, бывший мэр Боготы, Антанас Моккус.

Новым президентом Колумбии был избран Сантос.

Результаты 

Колумбия
Выборы в Колумбии
Май 2010 года
Июнь 2010 года
2010 год в Колумбии